

Cinema
Skin Deep – film statunitense del 1922 diretto da Lambert Hillyer
L'uomo dai due volti (Skin Deep) – film statunitense del 1929 diretto da Ray Enright
Skin Deep – film neozelandese del 1978 diretto da Geoff Steven
Skin Deep – film per la televisione australiano del 1983 diretto da Mark Joffe e Chris Langman
Skin Deep - Il piacere è tutto mio (Skin Deep) – film statunitense del 1989 diretto da Blake Edwards
Skin Deep – film canadese del 1995 diretto da Midi Onodera
Skin Deep – film statunitense del 2003 diretto da Sacha Parisot
Skin Deep – film per la televisione statunitense del 2009 diretto da Tim Evans
Skin Deep – cortometraggio statunitense del 2011 diretto da Danny DeVito
Skin Deep – film del 2015 diretto da Jonnie Leahy

Musica
Skin Deep – album di Buddy Guy